Johann Georg Dreydorff ist der Name folgender Personen:

 Johann Georg Dreydorff (Theologe) (1834–1905), deutscher Pfarrer und Buchautor
 Johann Georg Dreydorff (Maler) (1873–1935), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule